En Pologne, Miłogoszcz désigne :
 en voïvodie de Basse-Silésie :
 Miłogoszcz

 en voïvodie de Poméranie occidentale :
 Miłogoszcz (Koszalin)
 Miłogoszcz (Wałcz)